— монотипный род двудольных растений семейства . Выделен немецким ботаником Йозефом Борнмюллером в 1905 году.

Название рода происходит от греческих слов «oro» () и «physa» (), что указывает на среду обитания видов и специфическую вздутую форму их плодов.

Систематика 
В состав рода входит единственный вид:
 
 

В ряде источников считается монотипным родом с видом, основным названием которого является Oreophysa microphylla. Нередко единственный вид включается в состав рода Colutea под названием Colutea triphylla.

Распространение, общая характеристика 
Единственный вид рода является эндемичным для севера Ирана, распространён в горах Эльбурса.

Многолетнее травянистое растение.

Слабоизучено. Ближайшими родственниками являются представители рода , при том что Oreophysa microphylla заметно отличается от последних в строении.

Примечания 

Флора Азии
Мотыльковые
Монотипные роды растений
Эндемики Ирана